Whales & Nightingales — восьмой студийный альбом американской певицы Джуди Коллинз, выпущенный в августе 1970 года на лейбле Elektra Records. Продюсером альбома вновь стал , аранжировками занимались Джошуа Рифкин и сама Коллинз. Альбом достиг 17 места в чарте Billboard Top LPs и получил золотую сертификацию.

Список композиций

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 



Альбомы Джуди Коллинз
Альбомы Elektra Records
Альбомы, спродюсированные Марком Абрамсоном